«Убивать шутя 2» () — американский фильм ужасов 2002 года режиссёра Тамми Саттон, продолжение фильма 2000 года «Убивать шутя». Бюджет в 5 раз меньше оригинала, но оформление лучше.

Сюжет 
Двое детективов забирают группу трудных подростков и везут их на микроавтобусе в пансион. Однако автобус посреди пустынной дороги, окружённой лесом, да ещё и ночью внезапно глохнет, а помощи получить неоткуда. Один из подростков по кличке Рэй-Рэй направляется на поиски телефона, забирается в какой-то покосившийся дом около дороги и внезапно получает пулю в живот из ружья от разбуженных хозяев. Узнав об этом один из детективов, в свою очередь, убивает хозяев дома. В итоге герои имеют сломанный микроавтобус, нерабочие мобильные телефоны и, к тому же, раненого подростка. Однако в поисках помощи компания направляется через лес в неизвестном направлении и, по истечении некоторого времени, натыкаются на дом ведьмы, практикующей магию Вуду. Ведьма соглашается помочь Рэй-Рэю и начинает делать, что может, а в это время предоставленные самим себе двое других подростков случайно вызывают клоуна-демона Килджоя — антагониста первого фильма, который снова начинает убивать людей и при этом громко и ехидно смеяться.

В ролях

Художественные особенности

Убийства в фильме 
Момент нанесения тяжёлых ран человеку Клоуном-убийцей, влекущих за собой смерть, в фильме не демонстрируется, либо демонстрируется в таком ракурсе, в котором невозможно точно разглядеть механизм таких увечий. Однако в фильме демонстрируется конечный результат. Среди убийств в фильме имеются: протыкание головы трубой, полосование лица ножом, убийство с помощью игрушечных челюстей и т. д.

Актёрский состав 
Большинство актёров фильма были членами съемочной группы. Даже режиссёр фильма снялась в небольшой роли.

Оформление Килджоя 
Облик Килджоя в сиквеле сильно отличается от оригинала. В первой части Килджой больше напоминал обычного клоуна и был жуток только острыми гнилыми зубами. В сиквеле же Килджой был представлен как настоящее чудовище, имея кучу складок на лице, прорези вокруг глаз (которые получили белые радужные оболочки) и другой костюм. Также в предыдущей части Килджой был ожившей куклой, здесь он представлен духом смерти.

Ссылки 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы-сиквелы
Фильмы о демонах
Фильмы ужасов о клоунах
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на английском языке